Okolište (Bugojno), een plaats in de gemeente Bugojno, Bosnië-Herzegovina
 Okolište (Svrljig), een plaats in de Servische gemeente Svrljig